Eisel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Eisel (* 1981), österreichischer Radrennfahrer
 Detlev Eisel-Eiselsberg (* 1962), österreichischer Politiker (ÖVP), Mitglied des Bundesrates
 Fritz Eisel (1929–2010), deutscher Maler
 Helmut Eisel (* 1955), deutscher Klarinettist und Komponist
 Horst Eisel (* 1921), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur, Intendant, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Jens Eisel (* 1980), deutscher Schriftsteller
 Johann Philipp Eisel (1698– um 1763), deutscher Jurist und Komponist
 Mary-Ann Eisel (* 1946), US-amerikanische Tennisspielerin
 Stephan Eisel (* 1955), deutscher Politikwissenschaftler und Politiker
 Ingeborg Spoerhase-Eisel (* 1947), deutsche Politikerin
 Ulrich Eisel (* 1941), Landschaftsplaner, Humanökologe und Geograph

Siehe auch:

 Eisl
 Eisele
 Aysel